Ел Гвамучил има више значења:

 Ел Гвамучил (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Гвамучил (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Гвамучил (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Гвамучил (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Гвамучил (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Гвамучил (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Гвамучил (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Гвамучил (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Гвамучил (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Гвамучил (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Гвамучил (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Гвамучил (Сичу), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Гвамучил (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Гвамучил (Ајутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гвамучил (Чикилистлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гвамучил, Балнеарио (Езатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гвамучил (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гвамучил (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гвамучил (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гвамучил (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гвамучил (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гвамучил (Коавајана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Гвамучил (Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Гвамучил (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Гвамучил, Колонија ел Гвамучил (Чијаутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Гвамучил (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Гвамучил (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Гвамучил (Ел Наранхо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Гвамучил (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Гвамучил (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Гвамучил, Гвамучил де лос Валдез (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Гвамучил (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Гвамучил (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Гвамучил (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Гвамучил (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Гвамучил (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Гвамучил (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Гвамучил (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Гвамучил (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ел Гвамучил (Апозол), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Гвамучил (Табаско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику